

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Maszkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kobylnica 
 Maszkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard 
 Maszkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Sianów 
 Maszkowo – część wsi Myślibórz Wielki w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, gminie Nowe Warpno

Miejscowości w Rosji 
 Maszkowo – dieriewnia w Rosji, w wołoście Luszczikskaja (osiedle wiejskie) rejonu bieżanickiego w obwodzie pskowskim

Zobacz też 
 Maszków, Maszkowice
 Maszewko
 Maszkowo (gmina)